Przeczno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Przeczno (Bierzwnik), Ort in der Gmina Bierzwnik in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Hagelfelde, Kr. Arnswalde, Provinz Pommern bzw. Brandenburg
 Przeczno (Łubianka), Ort in der Gmina Łubianka in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, vorher deutsch auch Heimsoot, Kr. Thorn, Provinz Westpreußen